El término Riotuerto puede referirse a:

 Riotuerto: municipio de la comunidad autónoma de Cantabria (España). 
 Riotuerto: localidad de la provincia de Soria en Castilla y León (España).